Жак Матьё Эми́ль Ланг (; род. 2 сентября 1939, Мирекор, департамент Вогезы, Франция) — французский политик и член Социалистической партии Франции. В настоящее время депутат в Национальном собрании, представляющий 6 округ департамента Па-де-Кале.

Биография 
Родился в еврейской семье у Роже Ланга и Мари-Люс Буше. Жак Ланг изучал политологию в Парижском Институте политических наук, там же он получил и вторую степень в публичном праве. В дальнейшем он сконцентрировался на комбинировании обучения, культуры и искусств.

Жак Ланг был основателем и продюсером Фестиваля Мира в Нанси, стоял у истоков Союза театров Европы. С 1963 по 1972 годы возглавлял Театральный университет Нанси, а затем (1972—1974) был директором театра Пале-де-Шэло (фр.). В то же самое время он был профессором международного права в Университете Нанси, в 1986—1988 и 1993—1995 годах снова преподавал право, но уже в университете Париж X — Нантер.

В 1961 году Жак Ланг женился на Моник Бучински и у них есть 2 дочери, включая актрису Валери Ланг (1966—2013).

Политическая карьера 
Политическая карьера Жака Ланга началась в 1977 году в качестве депутата-социалиста в Национальном собрании. Он запомнился как министр культуры (1981—1986, 1988—1993) и министр образования (1992—1993, 2000—2002). С 1994 по 1997 Жак Ланг был депутатом Европарламента от Франции. В 2000 году он также баллотировался на пост мэра Парижа.

См. также 
 Fête de la Musique

Примечания

Ссылки 
 Jack Lang

Выпускники Института политических исследований
Депутаты Европарламента от Франции
Министры культуры Франции
Министры образования Франции
Члены Объединённой социалистической партии (Франция)
Члены французской Социалистической партии (1969)
Депутаты Национального собрания Франции